Воронченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Воронченки — дворянский род.

Фамилия 
 Воронченко, Владимир Парфенович — советский генерал-майор
 Воронченко, Игорь Александрович (род. 1964) — украинский военачальник, командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал.
 Воронченко, Татьяна Викторовна (род. 1947) — советская и российская учёная.
 Воронченко, Яков Пархомович (начало XVII века — 1679) — украинский государственный и военный деятель.

См. также 
 Вороненко
 Вороненков